Brudno – wieś w woj. lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie Parczew
 Brudno – jezioro w woj. lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Wola Uhruska
 Brudno – wzniesienie w woj. zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Sławoborze, na Wysoczyźnie Łobeskiej

Zobacz też 
 Brudnowo, Brudzień
 Bródno – osiedle mieszkaniowe w Warszawie